Joe Lynch peut désigner :
 Joe Lynch (1925-2001), acteur irlandais ;
 Joe Lynch (1950-), réalisateur américain ;
 Joe Lynch (1898-1965), boxeur américain.